Ar Rama kan syfta på följande platser:

Israel 

 Rama (ort i Israel), Norra distriktet,

Palestina (stat) 

 Ar Rāmah, ort, Västbanken, 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Palestina (stat)förgreningar